

Municípios da Áustria 
Heiligenkreuz (Baixa Áustria) — no distrito de Baden
Heiligenkreuz im Lafnitztal — no distrito de Jennersdorf, estado de Burgenland

Desambiguações de topônimos